Ректификат — продукт ректификации. Виды ректификатов:
 Этиловый спирт.
 Бензол и Толуол.
 Нефтяные фракции: бензин, керосин и т. д. См.: Дистилляты нефти.
 Компоненты воздуха.

См. также 
 Дистиллят

Примечания